

Дани сећања 

1350-е пне.

fr:1350 av. J.-C.